Королевство кривых зеркал:

 «Королевство кривых зеркал» — повесть-сказка Виталия Губарева, написанная в 1951 году.
 «Королевство кривых зеркал» — фильм-сказка 1963 года режиссёра Александра Роу по одноимённой повести.
 «Королевство кривых зеркал» — телевизионный мюзикл 2007 года по мотивам фильма.
 «Королевство кривых зеркал» — песня Игоря Николаева.

См. также 
 Кривозеркалье (музыкальный альбом)
 Кривое зеркало (телепередача)
 Королевство кривых (музыкальный альбом)

Примечания